Wilhelm Tham kan syfta på personerna:

Wilhelm Tamm (1867–1951), svensk jurist och ämbetsman
Wilhelm Tham (geograf) (1812–1873), utgivare av olika geografiska beskrivningar
Wilhelm Tham (industriman) (1839–1911), direktör i Husqvarna
Wilhelm Tham (hovman) (1890–1988)
Wilhelm Tham (historiker) (1907–1983)
Vilhelm Tham (1917–2009), direktör i Grimsås
Wilhelm A. Tham (född 1951)